Muça ist der Familienname folgender Personen:
 Gentian Muça (* 1987), albanischer Fußballspieler
 Selim Muça († 2016), Großmufti von Albanien